Il titolo Febbre a 90° (Fever Pitch) può riferirsi a due opere:

Febbre a 90° – romanzo di Nick Hornby.
Febbre a 90° – film tratto dal romanzo, diretto da David Evans.